Antoninus je římské jméno, patří více osobám:

Římští císaři 

 Dynastie adoptivních císařů:
 Antoninus Pius (86–161), celým jménem Titus Aurelius Fulvus Boionius Arrius Antoninus
 Marcus Aurelius (121–180), celým jménem Marcus Aurelius Antoninus Augustus
 Commodus (161–192), celým jménem Marcus Aurelius Commodus Antoninus Augustus
 Dynastie Severovců:
 Caracalla (188–217), celém jménem Marcus Aurelius Severus Antoninus
 Diadumenianus (208–218), celým jménem Marcus Opellius Antoninus Diadumenianus
 Heliogabalus (204–222), celým jménem Marcus Aurelius Antoninus

Ostatní 

 Uranius Antoninus, římský uzurpátor

Související články 

 Antonius
 Antonín